Липниківська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Лугинський район
 Липниківська сільська рада — Львівська область, Мостиський район